Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Regions Morgan Keegan Championships 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series Gold qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 24. Februar 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)